NPS peut faire référence à :
 Nouveaux produits de synthèse, des drogues synthétiques ;
 Nouveau Parti socialiste, un courant du Parti socialiste français ;
 , administration américaine responsable des parcs nationaux, des monuments nationaux, des propriétés ou voies historiques et des zones protégées fédérales ;
 , une maladie génétique ;
 , une entreprise pharmaceutique racheté par Shire en 2015 ;
 , un outil marketing créé par Bain & Company pour évaluer la satisfaction client.